UKmar ist der Familienname einer italienischen Artisten- und Zirkusfamilie, von der mehrere Brüder als Stuntmen und Kleinstdarsteller beim italienischen Film arbeiteten:
 Bruno Ukmar (1923–2012), italienischer Stuntman und Darsteller
 Clemente Ukmar (* 1943), italienischer Stuntman und Darsteller
 Franco Ukmar (1936–2016), italienischer Stuntman und Darsteller
 Giancarlo Ukmar (* 1938), italienischer Stuntman und Darsteller
 Giovanni Ukmar (* 1940), italienischer Stuntman und Darsteller
 Sergio Ukmar (1935–1985), italienischer Stuntman und Darsteller

sowie der Familienname von
 Anton Ukmar (1900–1978), jugoslawisch-italienischer Politiker und Partisan
 Jakob Ukmar (1878–1971), italienischer Theologe
 Tone Ukmar (* 1941),  jugoslawischer Radrennfahrer